Lerena puede hacer referencia a:

Ángela Lerena, periodista deportiva argentina.
Carlos Lerena, sociólogo español.
Dumas Lerena, actor uruguayo.
Eduardo Moratorio Lerena, escritor uruguayo.
Francisco Lerena Zambrano, espía español.
Juan José Lerena y Barry, marino español.
Joaquina Lerena, cantante argentina.
Kevin Lerena, boxeador sudafricano.
Sancho Lerena Urrea, ingeniero informático español.
Pedro López de Lerena, político español.